Tarasowo, Tarasawa, Tarasowe, Tarasova – nazwa toponimów na Białorusi, w Mołdawii, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 
:
 Tarasawa – wieś w rejonie mińskim obwodu mińskiego

Mołdawia 
:
 Tarasova – wieś w rejonie Rezina

Rosja 
:

Obwód archangielski 
 Tarasowo – wieś w rejonie chołmogorskim
 Tarasowo – wieś w rejonie niandomskim
 Tarasowo – wieś w rejonie plesieckim

Obwód briański 
 Tarasowo – wieś w rejonie żyriatinskim

Obwód iwanowski 
 Tarasowo – wieś w rejonie iwanowskim

Obwód jarosławski 
 Tarasowo – wieś w rejonie bolszesielskim
 Tarasowo – wieś w rejonie borisoglebskim
 Tarasowo – wieś w rejonie pierwomajskim
 Tarasowo – wieś w rejonie rostowskim

Obwód irkucki 
 Tarasowo – wieś w rejonie kazaczinsko-lenskim
 Tarasowo – wieś w rejonie ust-kutskim

Obwód kemerowski 
 Tarasowo – wieś w rejonie promyszlennowskim

Obwód kurski 
 Tarasowo – wieś w rejonie miedwieńskim

Obwód leningradzki 
 Tarasowo – wieś w rejonie boksitorowskim
 Tarasowo – wieś w rejonie tosnienskim
 Tarasowo – osiedle typu wiejskiego w rejonie wyborgskim

Mordowia 
 Tarasowo – wieś w rejonie atiaszewskim

Moskwa 
 Tarasowo – wieś w okręgu nowomoskowskim

Obwód moskiewski 
 Tarasowo – wieś w rejonie klinskim
 Tarasowo – wieś w rejonie pawłowo-posadskim
 Tarasowo – wieś w okręgu miejskim Szachowskaja

Obwód nowogrodzki 
 Tarasowo – wieś w rejonie diemianskim
 Tarasowo – wieś w rejonie moszenskim
 Tarasowo – wieś w rejonie piestowskim

Kraj Permski 
 Tarasowo – wieś w rejonie iljinskim
 Tarasowo – wieś w rejonie karagajskim
 Tarasowo – wieś w rejonie koczowskim
 Tarasowo – wieś w rejonie suksunskim

Obwód pskowski 
 Tarasowo – wieś w rejonie newelskim
 Tarasowo – wieś w rejonie noworżewskim
 Tarasowo – wieś w rejonie opoczecki (wołost Bołgatowskaja)
 Tarasowo – wieś w rejonie opoczecki (wołost Zwonskaja)
 Tarasowo – wieś w rejonie ostrowskim
 Tarasowo – wieś w rejonie uswiatskim
 Tarasowo – wieś w rejonie wielikołukskim

Obwód riazański 
 Tarasowo – wieś w rejonie riazańskim
 Tarasowo – wieś w rejonie starożyłowskim

Obwód smoleński 
 Tarasowo – wieś w rejonie wiaziemskim (jermolinskie osiedle wiejskie)
 Tarasowo – wieś w rejonie wiaziemskim (otnosowskie osiedle wiejskie)
 Tarasowo – wieś w rejonie duchowszczyńskim
 Tarasowo – wieś w rejonie monastyrczinskim
 Tarasowo – wieś w rejonie syczowskim

Tatarstan 
 Tarasowo – wieś w rejonie mamadyszskim

Obwód twerski 
 Tarasowo – wieś w rejonie spirowskim

Udmurcja 
 Tarasowo – wieś w rejonie jarskim
 Tarasowo – wieś w rejonie sarapulskim

Obwód wołogodzki 
 Tarasowo – wieś w rejonie babajewskim
 Tarasowo – wieś w rejonie biełozierskim (antyszewskie osiedle wiejskie)
 Tarasowo – wieś w rejonie biełozierskim (wiźmienskie osiedle wiejskie)
 Tarasowo – wieś w rejonie czeriepowieckim
 Tarasowo – wieś w rejonie griazowieckim
 Tarasowo – wieś w rejonie kiczmiensko-gorodieckim
 Tarasowo – wieś w rejonie nikolskim
 Tarasowo – wieś w rejonie wołogodzkim

Ukraina 
:
 Tarasowe – wieś w rejonie nowomoskowskim obwodu dniepropetrowskiego
 Tarasowe – wieś w rejonie łuckim obwodu wołyńskiego

Zobacz też 
 Tarasowa